Diritto d'amare (The Good Mother) – film del 1988 diretto da Leonard Nimoy
 Una madre non proprio... perfetta (The Good Mother) – film per la televisione del 2013 diretto da Richard Gabai
 The Good Mother – serie televisiva italiana del 2021